Audiobuch ist:

 ein alternativer Ausdruck für Hörbuch
 Audiobuch (Verlag), ein Hörbuchverlag